Николай Грязнов:
 Грязнов, Николай Григорьевич (1929—?) — Герой Социалистического Труда, машинист торфоуборочной машины. 
 Грязнов, Николай Иванович (род. 1955) — советский и российский деятель органов безопасности, генерал-лейтенант.
 Грязнов, Николай Павлович (1851—?) — русский военачальник, генерал-майор.
 Грязнов, Николай Сергеевич (1907—1991) — советский учёный, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР.